Римские каникулы:
 «Римские каникулы» (1931) — остросоциальный роман Эптона Синклера (не имеет никакого отношения к фильму 1953 года).
 «Римские каникулы» (1953) — фильм Уильяма Уайлера.
 «Римские каникулы» (1987) — ремейк фильма 1953 года студии «Paramount Television»
 «» — открывающая композиция альбома «Tango» (1983) группы «Matia Bazar».
 «Roman Holiday» — открывающая композиция альбома «Pink Friday: Roman Reloaded» (2012) рэп-исполнительницы Ники Минаж.
 Римские каникулы — образное выражение в английском, означающее времяпрепровождение, связанное с получением удовольствия от наблюдений за страданиями других людей. В Древнем Риме во время летних празднеств () для развлечения населения устраивались массовые бои гладиаторов. В художественную речь вошло из поэмы «Чайльд-Гарольд» Байрона.